„As the Shadows Rise“ е EP албум на блек метъл групата Emperor. Записан през декември 1992 г., но издаден през 1994 г. По време на същите сешъни е записан и Emperor (1993). Обложката е от картина на Гюстав Доре.

Състав 
 Исан – вокали, китара, клавиши
 Самот – китара
 Мортис – бас
 Фауст – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Емперър
Музикални албуми от 1994 година
EP-та